Карлсбадские Пещеры () — национальный парк в горах Гуадалупе на юго-востоке штата Нью-Мексико, США. Название свое парк получил по близлежащему городку Карлсбад (с населением 25 тысяч человек), административному центру округа Эдди этого штата.

Главная достопримечательность парка — цепь из 80 карстовых пещер, для которых характерно разнообразие и красота минеральных образований. Возраст пещер составляет 250 миллионов лет, глубина — до 339 м, суммарная длина всех проходов и залов — около 12 км. Самый большой зал имеет форму буквы Т с размерами в двух направлениях 610 и 335 м, высотой до 87 м и площадью 5,7 га.

В парке обитает 16 видов летучих мышей общим количеством до 1 млн особей.

Национальный парк открыт круглый год, но большинство туристов посещают его преимущественно летом по выходным и праздникам. Месяц с наименьшим количеством посетителей — январь, парк является открытым 24 часа в сутки без выходных, кроме Рождества. Посетители могут самостоятельно спуститься в пещеру на глубину 230 метров или воспользоваться специально установленными лифтами.

Ссылки 
 Carlsbad Caverns National Park
 Climate data for Carlsbad Caverns National Park
 
 
 
 

Всемирное наследие в США
Национальные парки Нью-Мексико
Пещеры США
Пещеры по алфавиту